Twin Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Twin Grove (Illinois)
 Twin Grove (Minnesota)
 Twin Grove (Wisconsin)
 Twin Grove Park, Pennsylvania